Erixon Danso (1989), Nederlands-Arubaans-Ghanees voetballer
 Kevin Danso (1998), Oostenrijks voetballer